Pozuelo de Alarcón ist eine Stadt mit  Einwohnern (Stand ) in der Autonomen Gemeinschaft Madrid. Sie hat eine Fläche von 43,2 km² und liegt auf einer Höhe von .
Sie befindet sich 15 Kilometer westlich Madrids auf der Hochebene Neukastiliens, unmittelbar südlich des Kastilischen Scheidegebirges. Pozuelo de Alarcón liegt 30 km südöstlich der Sierra de Guadarrama, was für ein kühleres Klima als das Madrids sorgt.
Seit Juli 2007 ist Pozuelo an das Netz der Metro Madrid angeschlossen. Das pharmazeutische Unternehmen Laboratorios Farmacéuticos Rovi hat seinen Hauptsitz in Pozuelo de Alarcón.

Klima

Weblinks 

 Statistische Daten

Einzelnachweise 

Ort in der Autonomen Gemeinschaft Madrid